Robert Hooker (6 de março de 1967) é um ex-futebolista profissional australiano, que atuava como defensor.

Carreira 
Robert Hooker se profissionalizou no Sydney City.

Seleção 
Robert Hooker integrou a Seleção Australiana de Futebol na Copa das Confederações de 1997.

Títulos 
Austrália
Copa das Nações da OFC: 1996
Copa das Confederações: Vice - 1997

Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997